Ве́ра Алексе́евна Кара́лли (, Москва, Российская империя — 16 ноября 1972, Баден, Австрия) — русская балерина, актриса немого кино, балетный педагог. Эмигрировав из Советской России, работала в Европе.

Биография 
Родилась в Москве 27 июля 1889 года в артистической семье: номинальный отец (удочеривший Веру лишь в 1902 г.; фактически ее считали незаконнорожденной дочерью его отца, греческого консула в Москве) — провинциальный антрепренёр, режиссёр ярославского театра А. М. Каралли-Торцов (1861 — после 1930), мать — драматическая актриса О. Н. Каралли (урожд. Крушенкова, по сцене Ольгина; 1870—1928). В 1906 году Вера окончила театральное училище под руководством Александра Горского.

Гастролировала за рубежом в составе «Русского балета» Сергея Дягилева в 1909 году, а также в 1919 и 1920 годах. Солировала в Большом театре, в том числе в балетных постановках «Дочь фараона», «Жизнь за царя», «Лебединое озеро», «Саламбо» и других. Часто танцевала в паре с Михаилом Мордкиным. В 1914 году Каралли дебютировала в кино в драме Петра Чардынина «Ты помнишь ли?», где её партнерами были сам Чардынин и Иван Мозжухин. Вскоре стала одной из первых русских кинозвёзд, выпустив в 1915 году восемь картин. В основном актриса снималась у Чардынина и ещё одного пионера русского кинематографа, Евгения Бауэра.

В 1908—1915 годах — гражданская жена Л. В. Собинова.

После революции 1917 года Каралли эмигрировала, жила в Литве, где в Каунасе преподавала искусство танца, работала в Румынии, снималась во Франции и Австрии.

С 1942 года замужем за Борисом Александровичем Шишкиным (умер в Вене в феврале 1972 г.; родился в Николаеве, в 1920 г. в составе Вооруженных сил Юга России был эвакуирован из Новороссийска на корабле «Афон»).

С 1956 года обосновалась в Вене, где давала уроки балетного мастерства. Умерла в австрийском Бадене () 16 ноября 1972 года в возрасте 83 лет.

Подавала прошение с просьбой вернуться на родину, 1 ноября 1972 года получила советский паспорт, но через две недели её не стало.

Партии:
 «Лебединое озеро» — Одетта-Одиллия.
 «Баядерка» — Никия.
 «Дон Кихот» — Китри.
 «Раймонда» — Раймонда.
 «Дочь фараона» — Аспиччия.
 «Тщетная предосторожность» — Лиза.
 «Жизель» — Жизель.

Смерть Распутина 
С 1915 года Вера Каралли была любовницей Великого князя Дмитрия Павловича и, предположительно, могла быть соучастницей в убийстве Распутина в декабре 1916 года. По одной из версий, она, наряду с Марианной фон Пистолькорс, являлась одной из двух женщин присутствовавших в эту ночь во дворце Феликса Юсупова. Сами участники заговора имён этих женщин официально не называли.

Фильмография

Художественная биография 
В 2009 году издана написанная Геннадием Каганом художественная биография Веры Каралли. Достоверно известные факты жизни актрисы в этом издании сочетаются с отступлениями от исторической действительности, автор достаточно вольно обходится с хронологией и последовательностью событий.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии артистки
 
 Владимир Кремень Вера Каралли: «Это письмо я писала в перчатках…». Документальный фильм из цикла «Острова» (Россия, телеканал Культура, 2010).

Выпускники Московского хореографического училища
Персоналии:Большой театр
Любовницы великих князей
Русские эмигранты первой волны в Литве
Русские эмигранты первой волны в Австрии
Деятельницы культуры Серебряного века
Убийство Григория Распутина